Алекса́ндр Дюма́: Дюма, Александр (отец) (1802—1870) — французский писатель и драматург, автор исторических романов.
 Дюма, Александр (сын) (1824—1895) — французский писатель и драматург, автор «Дамы с камелиями».
 Дюма, Тома-Александр (1762—1806) — французский генерал, отец Александра Дюма-старшего.

Топоним 
 Александр Дюма — станция линии 2 Парижского метрополитена.